Überlandbus bezeichnet: 
 einen Omnibus für den Regionalbusverkehr, siehe Regionalbus
 den Regionalbusverkehr als Konzept
 den Fernbusverkehr

Siehe auch